Звезда созвездия Киля:
 О звезде a Киля см. V357 Киля
 О звезде A Киля см. V415 Киля